Спа́сское — многозначный топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Спасское — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Спасское — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Спасское — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Казахстан 
 Спасское — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.

Россия 
Архангельская область
 Спасское — село в Шенкурском районе.

Республика Башкортостан
 Спасское — деревня в Иглинском районе.
 Спасское — деревня в Стерлитамакском районе.

Владимирская область
 Спасское — деревня в Собинском районе, Березниковское сельское поселение.
 Спасское — село в Собинском районе, Рождественское сельское поселение.
 Спасское — село в составе муниципального образования город Владимир.
 Спасское — село в Юрьев-Польском районе.

Вологодская область
 Спасское — село в Вологодском районе.
 Спасское — деревня в Грязовецком районе.
 Спасское — деревня в Сокольском районе, сельское поселение Биряковское.
 Спасское — деревня в Сокольском районе, сельское поселение Пригородное.
 Спасское — деревня в Сямженском районе.
 Спасское — деревня в Усть-Кубинском районе.
 Спасское — деревня в Устюженском районе.
 Спасское — село в Харовском районе.

Воронежская область
 Спасское — село в Верхнехавском районе.
 Спасское — деревня в Семилукском районе.

Ивановская область
 Спасское — деревня в Ивановском районе.
 Спасское — деревня в Комсомольском районе.
 Спасское — село в Приволжском районе.
 Спасское — деревня в Южском районе.

Калужская область
 Спасское — деревня в Барятинском районе.

Кировская область
 Спасское — село в Богородском районе.
 Спасское — село в Котельничском районе.
 Спасское — деревня в Слободском районе.

Костромская область
 Спасское — деревня в Судиславском районе.

Курганская область
 Спасское — деревня в Шатровском районе.

Курская область
 Спасское — деревня в Медвенском районе.

Липецкая область
 Спасское — село в Воловском районе.
 Спасское — село в Становлянском районе.

Республика Мордовия
 Спасское — село в Большеигнатовском районе.
 Спасское — село в Рузаевском районе.

Московская область
 Спасское — деревня в Клинском районе.
 Спасское — деревня в Ленинском городском округе.
 Спасское — деревня в Одинцовском районе.
 Спасское — село в Ступинском районе.

Нижегородская область
 Спасское — село в составе городского округа Бор
 Спасское — село в Ветлужском районе.
 Спасское — село в Спасском районе.
 Спасское — село в Шатковском районе.

Новгородская область
 Спасское — деревня в Боровичском районе.

Новосибирская область
 Спасское — до 1933 года название села Венгерово в Венгеровском районе.
      
Омская область
 Спасское — село в Горьковском районе.

Оренбургская область
 Спасское — село в Саракташском районе.
 Спасское — село в Сорочинском районе.

Орловская область
 Спасское — село в Корсаковском районе.
 Спасское — село в Мценском районе.
 Спасское — село в Орловском районе, Сабуровский сельсовет.
 Спасское — село в Орловском районе, Спасский сельсовет.
 Спасское — деревня в Свердловском районе.

Приморский край
 Спасское — село в Спасском районе.

Псковская область
 Спасское — деревня в Псковском районе.

Рязанская область
 Спасское — посёлок станции в Милославском районе.
 Спасское — село в Милославском районе.

Самарская область
 Спасское — село в Приволжском районе.
 Спасское — село в Сергиевском районе.

Саратовская область
 Спасское — село в Вольском районе.

Смоленская область
 Спасское — деревня в Темкинском районе.

Ставропольский край
 Спасское — село в Благодарненском районе.

Тамбовская область
 Спасское — село в Староюрьевском районе.

Республика Татарстан
 Спасское — село в Бугульминском районе.

Тверская область
 Спасское — село в Калязинском районе.
 Спасское — деревня в Кашинском районе.
 Спасское — деревня в Старицком районе.

Томская область
 Спасское — до 1923 года название села Коларово в Томском районе.

Тульская область
 Спасское — деревня в Богородицком районе.
 Спасское — деревня в Куркинском районе.
 Спасское — село в муниципальном образование город Новомосковск.
 Спасское — село в Одоевском районе.
 Спасское — село в Плавском районе.
 Спасское — село в Тёпло-Огарёвском районе.
Спасское — деревня в Чернском районе, муниципальное образование Липицкое.
 Спасское — село в Чернском районе, муниципальное образование Тургеневское.
 Спасское — село в Щёкинском районе, муниципальное образование Лазаревское.
 Спасское — село в Щёкинском районе, муниципальное образование Яснополянское.

Ярославская область
 Спасское — деревня в Некоузском районе.
 Спасское — село в Угличском районе, Отрадновское сельское поселение.
 Спасское — деревня в Угличском районе, Слободское сельское поселение.
 Спасское — село в Ярославском районе.

Узбекистан 
 Спасское — село в Гулистанском районе Сырдарьинской области.

Украина 
 Спасское — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Спасское (до 2016 года — Свердловское) — село в Широковском районе Днепропетровской области.
 Спасское — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Спасское — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Спасское — село в Татарбунарском районе Одесской области.
 Спасское — село в Кролевецком районе Сумской области.
 Спасское — село в Сумском районе Сумской области.
 Спасское — село в Сосницком районе Черниговской области.

Озёра 
 Спасское — озеро в Няндомском районе Архангельской области.
 Спасское — озеро в Шатурском районе Московской области.
 Спасское — озеро в Городце Нижегородской области.
 Спасское — озеро в Маловишерском районе Новгородской области.

См. также 
 Кибер-Спасское
 Павлыш Спасское
 Спасское-Кривцово
 
 Спасское Второе
 Спасское Заречье
 Спасское Первое
 Спасское Чириково
Спасское-Шлыково